Friege ist der Familienname von:

 Christian Friege (* 1966), deutscher Manager
 Heinz Friege (1923–2012), deutscher Künstler
 Henning Friege (* 1951), deutscher Chemiker, Manager und Umweltaktivist